Сааде́т IV Гера́й (Гире́й) (; 1662—1732) — крымский хан из династии Гераев (1717—1724), сын хана Селима I Герая.

Биография 
В 1692—1699 годах Саадет Герай был ор-беем (наместником Перекопа). В 1699 году Саадет был назначен нурэддином, а затем с 1699 до 1703 годы занимал должность калги. Был калгой во второе правление Девлета II Герая (1708—1713). Заняв ханский престол, Саадет IV Герай назначил калгой Инаета Герая, потомка хана Селямета Герая, а нурэддином — своего брата Сафу Герая. Вскоре калга Инает Герай скончался, а на его место был назначен нурэддин Сафа Герай. Новым нурэддином был назначен другой Адиль Герай (брат Саадета Герая), после отставки которого был назначен ханский племянник Ислям Герай.

Воцарившись, отправился в австрийский поход, но вследствие скорого заключения мира Османской империи с Австрийской империей военная помощь оказалась невостребованной, и хан вернулся в Крым. На родине он продолжил мероприятия, начатые Капланом I Гераем по возвращению контроля над Черкесией, и добился большего успеха в этом, чем его предшественник.
Саадет IV Герай произвел кадровую перестановку в своем окружении, чтобы приблизить к трону верных себе людей. Тем самым были отлучены от источников доходов некоторые влиятельные лица, решившие поднять против хана мятеж и низложить его. Они сумели привлечь на свою сторону калгу Сафу Герая, используя малейшие предлоги для жалоб султану на Саадета IV ради того, чтобы добиться его смены: хану приписывались трусость, безделье, несправедливость в разрешении судебного спора двух мурз за невесту и т. д. Самому хану заговорщики отправили требование сложить полномочия и покинуть страну. Саадет IV Герай, видя, что в стране нарастает восстание, способное повлечь новое кровопролитие, решил избежать внутреннего конфликта и покинул ханский престол. Умер в Янболу в 1732 году, похоронен у городской мечети.

Дети Саадета IV Герая:

 Салих Герай (ум.1738), кубанский сераскир (1726—1728), нурэддин и буджацкий сераскир (1737—1738)

 Халим Герай (1689—1759), нурэддин (1727—1730, 1738—1740), крымский хан (1756—1758)

 Девлет Герай (ум. п. 1758), калга (1756—1758)

 Мехмед Герай (ум. п. 1758), нурэддин (1756—1758)

 Нуман Герай (ум. 1738)

 Мумин Герай (ум. 1747)

 Хаджи Герай (ум. 1756).

Литература 
 О. Гайворонский «Созвездие Гераев»
 О. Гайворонский «Повелители двух материков» тома 1-2
 Халим Гирай «Розовый куст ханов» (история крымских ханов)

Правители Крымского ханства
Похороненные в Болгарии
Калги Крымского ханства
Ор-беи
1717 год в Крыму